«Маршру́тами Вели́кой Се́верной экспеди́ции» — проект в сфере образования, науки, культуры и туризма, который реализуется с 2017 по настоящее время. Маршрут «Экспедиции Беринга» состоит из серии туров на пути следования Камчатских экспедиций XVIII века под руководством Витуса Беринга и Алексея Чирикова. Самый протяженный туристический маршрут страны (55 000 километров). Проект объединяет 111 городов в 45 регионах России и 14 странах мира.

Структура проекта

Предпосылки создания и история проекта 
Идея зародилась в 2010 году, когда ученики Осинской школы № 1, участники историко-краеведческого клуба «Берег Беринга», пригласили на церемонию открытия памятного знака, посвященного пребыванию в Осе участников Великой Камчатской экспедиции своего земляка, издателя Ильдара Маматова (Санкт-Петербург) и писателя из Екатеринбурга Александра Кердана — автора романа о Витусе Беринге «Крест командора».

В ходе визита и встреч с руководством города и района, с сотрудниками краеведческого музея были намечены планы по дальнейшему увековечиванию памяти российских первопроходцев. В том же году Ильдар Маматов (автор и руководитель проекта), вдохновившись идеей повторения экспедиций Беринга в наши дни, сформулировал идею проекта и приступил к реализации начального этапа — «Ось Прикамья» в г. Оса и в городах Пермского края. С 2017 года данный проект продолжил своё развитие в других регионах России, а также — в Дании, Германии, Казахстане.

Цели проекта 
Цель проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции» — создание туристского маршрута, повторяющего пути Камчатских экспедиций XVIII века — Первой, Второй Камчатских экспедиций и Академического отряда под руководством русских офицеров Витуса Беринга и Алексея Чирикова.

Позиционируется как самый протяженный туристический маршрут (550 тыс. км.) в России и в мире, который должен связать 45 регионов страны.

Как полагают создатели проекта, инициация научно-образовательной и культурной деятельности в рамках проекта способствует продвижению малых и средних городов России по пути следования маршрута. Главное направление деятельности проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции» — культурное и экономическое развитие городов и населенных пунктов на маршруте Камчатских экспедиций путем создания неформальных коллективов активных горожан и организации маршрутов научно-познавательного туризма.

География проекта 
Туристический маршрут состоит из серии туров, которые повторяют путь следования Камчатских экспедиций под руководством Витуса Беринга.

Проект объединяет 45 субъектов Российской Федерации и 14 стран.
 Республики: Алтай, Башкортостан, Бурятия, Марий Эл, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва, Удмуртия, Хакасия, Чувашия.
 Края: Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Пермский, Приморский, Хабаровский.
 Области: Архангельская, Вологодская, Воронежская, Иркутская, Курганская, Кемеровская, Костромская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Свердловская, Тверская, Томская, Тульская, Тюменская, Челябинская, Ярославская.
 Автономные округа: Ненецкий, Ханты-Мансийский — Югра, Чукотский, Ямало-Ненецкий.
 Города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург.
 Страны проекта: Россия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Казахстан, Китай, Монголия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, США, Япония.

Мероприятия в рамках проекта

Развитие проекта в сфере туризма 
 26.03.2017 — 31.03.2017. Оса — Пермь — Соликамск — Усть-Качка — Кунгур. Участники: воспитанники кадетской школы г. Бийска и преподаватель М. Т. Беринг.
 19.06.2017 — 25.06.2017. Автопробег Оса (Пермский край), Каменск-Уральский, Ирбит (Свердловская область), Тюмень, Тобольск (Тюменская область).
 01.07.2017 — 11.07.2017. Экспедиция по полуострову Камчатка: Петропавловск-Камчатский, Апача, Усть-Большерецк, Мильково, Козыревск, Ключи, Усть-Камчатск (и Нижнекамчатский острог), Анавгай, Эссо, Мильково — Петропавловск-Камчатский. Сплав по реке Быстрая. Морская часть экспедиции — прохождение маршрута Первой Камчатской экспедиции на яхте «Эмма» (2500 км).
 26.08.2017 — 29.08.2017. 420-летие Бабиновской дороги. Оса — Соликамск — Бабиновская дорога — Соликамск — Оса.
 12.10.2017 — 21.10.2017. Новосибирск — Томск — Кемерово — Новокузнецк — Бийск — Барнаул.

Мероприятия в сфере культуры 
 Фотовыставка «Откройте для себя Командоры» (экспонирование в городах Урала, Сибири, Санкт-Петербурга).
 Передвижная музейная экспозиция «Витус Беринг. Экспедиция на край земли».
 Научная экспедиция «Сказы народов Пермского края».
 Организация встреч с Маратом Берингом и Йоахимом Руфом, потомками Беринга.
 Издание книжной серии «Великая Северная экспедиция».
Мероприятия в Осе, городах Иркутской области, (Усть-Илимск, Качуг), конференции на Камчатке (пленэр)

Сотрудничество

В России 
Реализация проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции» поддерживают Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество, Российский творческий Союз работников культуры, администрации муниципальных, областных и краевых уровней.

В проекте активно участвуют образовательные учреждения, музеи, библиотеки, архивы. Финансирование осуществляется из частных инвестиций, российских фондов и программ.

За рубежом 
 Дания: Театр Витуса Беринга (Vitus Bering Teatret), корпорация DR (Danish Broadcasting Corporation), Датский институт культуры в Санкт-Петербурге.
 Германия: Общество Стеллера (Steller — Gesellschaft)
 Казахстан: Академия спорта и туризма.

Награды и премии 
 Диплом лауреата конкурса в номинации "Лучший путеводитель туристского маршрута на 23 Международной туристской выставке «Отдых. LEISURE» в Москве (за путеводитель «Маршрутами Великой Северной экспедиции»).
 Ежегодная краевая премия «Посол Пермского края» (номинация «Туристический маршрут»).

Примечания

Источники и ссылки 
 Автопробег «Маршрутами Великой северной экспедиции» стартует в день образования Камчатского края // Эксперсс-Камчатка. 30.06.2017.
 Валерий Сухих: краеведческий и событийный туризм — приоритетные направления // Business Class. 25.07.2017.
 Веселов А. Прорваться к другому Берингу // Континент Сибирь Online. 10.10.2017.
 В Перми стартует автопробег «Маршрутами великой северной экспедиции» // Moi-portal.ru. 16.07.2017.
 Два свердловских города вошли в межрегиональный маршрут Великой Северной экспедиции // Travel Russian News. 28.06.2017.
 Города бывшей Пермской губернии объединяются в единый маршрут // Strana.ru. 29.06.2017.
 Маршрутами Великой Северной экспедиции // ТМТ. 26.10.2017.
 Маршрутами Великой Северной экспедиции. Дом Висенс в Барселоне // Дорожное радио. 31.10.2017.
 Маршрутами Великой Северной экспедиции. Сайт проекта.
 Пермяки посадят клен у стелы Стеллера и научат тюменцев готовить // PARK72.RU. 19.06.2017.
 Родочинская Е. Барнаул и Бийск станут частью самого длинного туристического маршрута в мире // Алтапресс. 21.10.2017.
 Тоболякам презентовали проект «Маршрутами Великой северной экспедиции» // Тобольский музей-заповедник. 26.10.2017.
 Томск станет частью самого протяженного туристического маршрута в мире Томск станет частью самого протяженного туристического маршрута в мире // Vtomske.ru. 16.10.2017.
 Туристический маршрут по следам экспедиций Витуса Беринга запустят в 2019 году // Интерфакс. 20.10.2017.
 Туристический маршрут по следам Витуса Беринга объединил 29 регионов РФ // Русский мир. 20.10.2017.
Великая Северная экспедиция
Культура Пермского края
Туристские маршруты России